

Sigle 
 Confédération Européenne de Scoutisme – Associazione scout
 Confederazione Europea dei Sindacati –  Confederazione di sindacati
 Constant Elasticity of Substitution – Elasticità di sostituzione costante, nella funzione di produzione CES e nella funzione di utilità CES
 Consumer Electronics Show – Fiera dell'elettronica di consumo

Codici 
 CES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cessnock (Australia)
 ces – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua ceca
 CES – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Cesar (Colombia)

Altri progetti